Пікуй — гора в Українських Карпатах, на межі Львівської та Закарпатської областей
 Пікуй — ландшафтний заказник у Львівській області
 Пікуй — ботанічний заказник у Закарпатській області